«Ювілейний» — кінотеатр (кіноконцертний зал), м. Херсон.
 «Ювілейний» — палац спорту, м. Харків.
 «Ювілейний» — мікрорайон, м. Рівне
 «Ювілейний» — мікрорайон, м. Тернопіль
 «Ювілейний» — парк, м. Рівне
 «Ювілейний» — парк, м. Краматорськ
 «Ювілейний» — парк, м. Кременчук
 «Ювілейний» — парк, м. Кривий Ріг

Стадіони:
 «Ювілейний» — стадіон у Бучі Київської області
 «Ювілейний» — стадіон у Сумах
 «Ювілейний» — стадіон у Миколаєві Львівської області

Див. також 
 Ювілейне
 Ювілей
 Ювілейний рік
 Ювілейний тур
 Ювілейний випуск

Ювілеї